Treći stupanj nogometnog prvenstva Jugoslavije u sezoni 1984./85. su činile republičke lige

Hrvatska

Hrvatska liga - Istok

Hrvatska liga - Jug

Hrvatska liga - Sjever

Hrvatska liga - Zapad

Bosna i Hercegovina

Crna Gora

Kosovo

Unutrašnje poveznice 
 Prva savezna liga 1984./85. 
 Druga savezna liga 1984./85.

Vanjske poveznice

Izvori 
 

 

 

1984-85
 3